2 Tone Records
2 Tone (glazbeni žanr)